Borneobandcivetkat
 Gewone bandcivetkat